Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l'édition 2021 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 4 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Cette année, le tableau de double mixte ne comprend que 16 équipes contre 32 habituellement, dont deux invitées contre 6 en temps normal.

Les tenants du titre Latisha Chan et Ivan Dodig s'inclinent d'entrée contre Demi Schuurs et Wesley Koolhof.

Lauréats 
Desirae Krawczyk et Joe Salisbury décrochent leur premier titre ensemble en double mixte en s'imposant en finale face à Elena Vesnina et Aslan Karatsev. C'est également leur premier titre respectif dans la discipline.

Dotation

Parcours

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Double mixte des Internationaux de France
France Double messieurs
France Double dames
Internationaux de France de tennis 2021